Ziegenspeck ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ziegenspeck (1897–1962), deutscher Fußballspieler
 Hermann Ziegenspeck (1891–1959), deutscher Apotheker und Botaniker
 Jörg W. Ziegenspeck (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Robert Ziegenspeck (1856–1918), deutscher Gynäkologe